«Четыре визита Самюэля Вульфа» — советский художественный фильм режиссёра Александра Столпера, снятый в 1934 на студии Межрабпомфильм. Первый полнометражный фильм, снятый А. Столпером.
Премьера состоялась 13 ноября 1934 г.

Сюжет 
Не имея возможности реализовать своё изобретение на родине, инженер Арроусмит, автор патента на флотацию руды, уезжает в Советский Союз, чтобы работать на заводе. Там он обнаруживает группу советских инженеров, работающих по сходной тематике. После некоторых сомнений, он решает передать своё изобретение советскому заводу.

В СССР приезжает Самуэль Вольф, представитель синдиката флотационных заводов, который ранее и отклонил использование изобретения Арроусмита на своих заводах. Теперь он предлагает Арроусмиту продать своё изобретение. На это предложение Арроусмит отвечает категорическим отказом — он решил остаться жить и работать в Советской России.

Примечания 

Фильмы СССР 1934 года
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке